Ел Рајадо има више значења:

 Ел Рајадо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рајадо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику